Biathlonowy sprint kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 na dystansie 7,5 km odbył się 15 lutego. Była to druga żeńska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach w Nozawa Onsen, niedaleko Nagano. Do biegu zostały zgłoszone 64 zawodniczki, wszystkie przystąpiły do rywalizacji. 

Tytułu mistrzyni olimpijskiej nie obroniła Kanadyjka Myriam Bédard, która zajęła dopiero 32. miejsce. Nową mistrzynią olimpijską została Rosjanka Galina Kuklewa, srebrny medal wywalczyła Niemka, Uschi Disl, a trzecie miejsce zajęła jej rodaczka, Katrin Apel.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998